Багрянский

 Вениамин (в миру Василий Иванович Багрянский; ?—1814) — епископ Иркутский и Нерчинский.
 Багрянский, Михаил Иванович (1762—1813) — российский врач и литературный переводчик, масон.